Saint Ours peut faire référence à différents saints du christianisme. Ils ont laissé leurs noms à différents localités et édifices religieux (voir Saint-Ours). 

 Ours d'Aoste , évêque, célébré le  février
 Ours d'Auxerre , évêque, célébré le 30 juillet
 Ours de Burano , abbé, célébré le 21 juin
 Ours de Fano (+ 639), évêque, célébré le 15 mai
 Ours de Loches fin , abbé, célébré le 27 juillet
 Ours de Ravenne , évêque, célébré le 13 avril
 Ours de Soleure , martyr, compagnon des martyrs d'Agaune, célébré le 30 septembre
 Ours de Toul , évêque, célébré le 1er mars
 Ours de Troyes  (+ 426), évêque, célébré le 27 juillet

Références